McKay steht für:
 McKay (Familienname) (Mc Kay), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 McKay-Kliffs, Kliffs in der Ross Dependency, Antarktika
 McKay Creek, Fluss in Viktorialand, Antarktika
 McKay Valley, Tal in den Darwin Mountains, Antarktika

Siehe auch:
 Nova Scotia Carriage & Motor Car, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller mit dem Markennamen McKay
 Stanley Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen McKay
 David McKay Publications
 Mackay
 MacKaye
 Mackey
 McKey, Siedlungsgebiet in Oklahoma
 McCay
 Mount McKay